Бельченки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бельченки — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Бельченки — деревня в Пыталовском районе Псковской области.